Quoika ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Quoika (1897–1972), deutscher Musikwissenschaftler
 Emanuel Quoika, österreichischer Militär und Ballonfahrtpionier